Мужская сборная команда Аргентины по волейболу  — команда, представляющая Аргентину на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Аргентинской федерацией волейбола.  В рейтинге Международной федерации волейбола занимает 9-е место.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Чемпионатах Южной Америки

Выступления на Кубках мира

Выступления в Мировой лиге

Примечания

Ссылки 
 Профиль сборной Аргентины на сайте Чемпионат мира 2014

Аргентина
Волейбол в Аргентине
Волейбол